Hince ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Hince (* 1968), britischer Musiker
 Paul Hince (* 1945), englischer Fußballspieler und Journalist